Horvátország
Sveta Lucija falu Oprtalj  községben, Isztria megyében

 Szlovénia
Sveta Lucija Lucija település neve 1961 előtt Piran községben, Primorska régióban
Sveta Lucija Most na Soči település neve 1955 előtt Tolmin községben, Primorska régióban
Sveta Lucija Zadnja Vas település neve 1955 előtt Radovljica községben, Gorenjska régióban